Вал Чингисхана () — археологический памятник, древнее фортификационное сооружение, состоящее из вала, рва и системы городищ, протянувшееся на 700 км по территориям Монголии, России и Китая. Современная высота вала составляет до 1,5 метров, ширина — до 15 метров. С северной стороны сохранились следы рва, что указывает на направление линии обороны. По территории России проходит в районе посёлка Забайкальск, рудника Абагайтуй и села Кайластуй. К югу от вала находятся более 50 небольших городищ (из них 9 на территории России), которые расположены на расстоянии 15 — 30 км. По китайской стороне вал следует параллельно реке Аргунь.

Вал был сооружён задолго до рождения Чингисхана.

Изучение вала 

В 1735 году описан Герхардом Миллером, который определил его, как границу между различными народами. Миллер отмечал, что тунгусы и монголы именуют его Керим (так же они называли Китайскую стену и другие укрепления). В 1864 году Пётр Кропоткин, следуя от Старо-Цурухайтуйского караула через территорию Маньчжурии до Благовещенска, дал описание вала и провел раскопки в Ханкулато-Хото на территории так называемого «Чингисханова городища». В дальнейшем многие российские путешественники посещали вал и сопутствующие ему городки. В 1915 году вал на участке от устья реки Ган до села Олочи на реке Аргунь осмотрел Сергей Широкогоров и его спутники. Они отмечали, что местное население связывает вал с именем основателя Монгольской империи либо с именем знаменитого князя Гантимура, а черепица, каменные плиты и изваяния из городка в 6 км от устья реки Ган использованы для украшения церкви в селе Новый Цурухайтуй. Во второй половине 1920-х годов вал изучался Владимиром Кормазовым, в 1930-х годах — Владимиром Поносовым, который впервые определил вал как пограничный рубеж эпохи киданей (империя Ляо). С 1970-х годов маньчжурский участок вала с городищами изучается китайскими исследователями. Сопоставляя археологические данные со сведениями исторических источников, они пришли к выводу, что создание фортификационных сооружений связано с обороной северо-западных пределов империи киданей от нападений племен угу, юйцзюэ, шивэй и северных цзубу. Необходимость в этом созрела во времена правления императоров Шэн-цзуна и Син-цзуна. В 1994 году охранные раскопки вала в районе пгт Забайкальск провели читинские археологи. С 2008 г. вал на территории Забайкалья, Монголии и Китая целенаправленно изучался экспедицией под общим руководством Н. Н. Крадина в рамках программы по изучению городов кочевых империй в Монголии и Забайкалье<. По итогам исследований опубликована коллективная монография «Великая киданьская стена: Северо-восточный вал Чингис-хана».

Топографические карты

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Michael Wines Zabaikalsk Journal; Behold! The Lost Great Wall. Don’t Trip Over It.  New York Times September 21, 2001
 Astronaut Photography of Earth. Wall of Genghis Khan 
 Ted Thornhill New section of Great Wall of China discovered by British researcher. 

Археологические объекты в Азии
Чингисхана
Объекты, названные в честь Чингисхана